Hans Winkelmann ist der Name folgender Personen:

* Hans Winckelmann (Sänger) (auch Hans Winkelmann; 1881–1943), deutscher Sänger (Tenor) und Opernregisseur
 Hans Winckelmann (Betriebswirt) (1903–1997), deutscher Betriebswirt

Siehe auch:
 Hans Winkelmann